Der Flugplatz Langenfeld ist ein Segelfluggelände in dem Stadtteil Wiescheid der Stadt Langenfeld (Rhld). An Wochenenden wird der Flugbetrieb durch die nach dem Luftfahrtpionier Oskar Erbslöh benannte Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld e. V. organisiert.

Allgemeines 
Die Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld e. V. betreibt den 1975 erworbenen und 1981 eröffneten Flugplatz. Der Platz verfügt über eine Werkstatt, eine Tankstelle für AVGAS und zwei Hallen zur Unterbringung der Flugzeuge. Der Flugplatz ist am nord-westlichen Stadtrand von Langenfeld gelegen, zwischen Köln und Düsseldorf. Er grenzt im Westen an die Stadt Solingen, im Norden an die Stadt Hilden und im Osten an die A3. Erreichbar ist der Flugplatz mit der Buslinie 791 (Haltestelle Tränke), die Langenfeld mit Solingen verbindet.

Am Platz sind ein Motorflugzeug und verschiedene, teils private, Segel- und Motorsegelflugzeuge beheimatet. Gestartet wird entweder über eine Seilwinde oder durch einen Flugzeugschlepp.

Informationen für Piloten 
 Platzfrequenz/Info: 133.165 MHz
 Koordinaten: N 51° 08′ 23″ E 06° 59′ 16″
 Piste 07 Länge Start-/Landebahn: 530/795m
 Piste 25 Länge Start-/Landebahn: 795/530m
 Höhe: 86m MSL
 Flugbetriebszeiten: (März – Oktober) Sa. / So. ab 9 Uhr

Zugelassene Luftfahrzeuge 
 Segelflugzeuge und Motorsegler in den Startarten
 Luftfahrzeugschleppstart
 Windenschleppstart
 Eigenstart
 Heißluftballone und Gleitschirme
 Ultraleichtflugzeuge zum Schleppen von Segelflugzeugen
 Flugzeuge bis zu maximaler Startmasse von 2 Tonnen zum Schleppen von Segelflugzeugen, soweit eine Seileinzugsvorrichtung vorhanden ist

Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld e. V. 

Der Verein besteht aus ca. 250 Mitgliedern (davon ca. 100 aktiv) und ist damit einer der größten Segelflugvereine Nordrhein-Westfalens. Überregional Bekanntheit erlangt der Verein durch das jährliche Flugplatzfest im September. Darüber hinaus sind Mitglieder der Luftsportgruppe auf national und internationalen Wettbewerben vertreten.

Geschichte 

Der Verein wurde am 19. März 1950 in Leichlingen gegründet und nach dem Luftfahrtpionier Oskar Erbslöh benannt, dessen Luftschiffhalle sich dort befunden hatte. 1910 stürzte er mit seinem Luftschiff Erbslöh während eines Probeflugs ab.

1950 wurden bekannte Flieger anlässlich des ersten Sommerfestes zu Vorträgen eingeladen, um dem chronischen Geldmangel zu begegnen und anschließend für 60 Mark die Baupläne eines Vorkriegsflugzeuges kaufen zu können – ein Grunau-Baby III. In den nächsten vier Jahren entstanden Tragflügel und Rumpf des ersten eigenen Segelflugzeuges. Vier Jahre vergingen bis am 29. August 1954 das Flugzeug auf den Namen „Langenfeld“ getauft und sich die LSG erstmals öffentlich vorstellte und von der Presse zur Kenntnis genommen wurde.

Ein Jahr später folgte der erste Start von Langenfelder Boden, das erste Fluggelände befand sich an der Jahnstraße, heute befinden sich dort der Freizeitpark Langfort und die neue Feuerwache. Die zunehmende Bebauung machte 1979 den Fortbestand des Fluggeländes an der Jahnstraße unmöglich, daraufhin bezogen die Flieger 1981 das heutige Gelände in Langenfeld-Wiescheid. Mit der rasanten technischen Weiterentwicklung des Segelfluges wuchsen auch die fliegerischen Erfolge. Piloten wie Eckhard Stoi und Helmut Broch machten mit ihren herausragenden Leitungen im Streckensegelflug die Luftsportgruppe über Landesgrenzen hinaus bekannt. Am 17. Juli 2013 beschlossen die Mitglieder des Hildener Segelflugvereins LSG Kesselsweier und die der LSG Erbslöh eine Fusion. Daraufhin wurde eine zweite Halle gebaut.

Ausbildung 
Elf Fluglehrer stehen den derzeit ca. 30 Flugschülern in den drei praktischen Ausbildungsabschnitten über die Saison verteilt am Wochenende zur Verfügung. Mit einem Schnupperkurs im September kümmert sich der Verein um Nachwuchs und bietet Interessierten die Möglichkeit, an einem ganzen Tag das Segelfliegen und die Gemeinschaft kennen zu lernen. Die ersten Starts machen Flugschüler im Doppelsitzer (ASK13 + ASK21). Anschließend folgen ASK18 und ASK23. Fortgeschrittene Flugschüler werden auf die LS4 oder den Discus umgeschult. Damit werden auch erste Streckenflüge absolviert. Neben der Ausbildung zum Segel und Ultraleichtflugzeugführer bildet der Verein auch handwerklich aus, wie z. B. zum Zellenwart, Falschirmpacker und Windenfahrer.

Flugzeugpark 
Der Verein verfügt über mehrere Segelflugzeuge verschiedener Leistungsklassen (s.Tabelle). Eine Besonderheit ist die mit einer Handsteuerung ausgestattete ASK21, die somit Solo-Flüge von querschnittsgelähmten Piloten ermöglicht. Als Schleppflugzeug steht eine Robin DR400-180 zur Verfügung. Die Mitglieder beschlossen den Kauf eines Ultraleichtflugzeuges Typ FK9 Mark VI 2021 als Ersatz für den Motorsegler Typ Samburo. Neben den Vereinsflugzeugen sind noch diverse Privatflugzeuge in Langenfeld stationiert.

Sonstiges 
Erster Vorsitzender ist seit dem 1. März 2020 Ranko Fecker, Hajo Winter ist zweiter Vorsitzender. Bei der Junioren-EM in Litauen 2021 erreichte Nils Fecker den dritten Platz mit nur einem Abstand von 0,2% Punkten zum ersten Platz. An Flugtagen besteht die Möglichkeit, in Segel- bzw. Motorflugzeugen mitzufliegen.

Flugplatzfest 

Jedes Jahr findet am ersten Septemberwochenende das Langenfelder Flugplatzfest statt, das bis zu 10.000 Besucher anzieht. 2019 wurde es zum 39. Mal durchgeführt, 2020 und 2021 fiel das Flugplatzfest aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das Flugplatzfest umfasst neben einem Jahrmarkt auch Kunstflugdarbietungen, Flüge mit Oldtimerflugzeugen, Modellflugshows sowie Ballonfahrten. Es werden viertelstündige Rundflüge über die Region in einmotorigen Flugzeugen, wie z. B. in der Antonov AN-2, dem größten einmotorigen Doppeldecker der Welt, angeboten.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit aus 3000m einen Tandemfallschirmsprung durchzuführen. Für jüngere Besucher steht ein Segelflugzeugsimulator zur Verfügung. Über die Mittagspause wird eine Greifvogelshow von einer örtlichen Falknerei präsentiert. Samstagabendlicher Höhepunkt ist traditionell das Ballonglühen, gemeinsam mit der Band "Jim Buttons".

Weblinks 

 Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld E.V.

Einzelnachweise 

Gegründet 1950
Organisation (Langenfeld (Rheinland))
Luftsportverein (Deutschland)
Sportverein (Kreis Mettmann)
Langenfeld
Verkehrsbauwerk in Langenfeld (Rheinland)
Langenfeld
Sport (Langenfeld (Rheinland))
Langenfeld
Erbaut in den 1980er Jahren